Bunk ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Bunk (* 1960), deutscher Ruderer
 Daniel Bunk (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Detlef Bunk (* 1958), deutscher Gitarrist und Komponist 
 Gerard Bunk (1888–1958), niederländischer Organist und Komponist
 Holger Bunk (* 1954), deutscher Maler
 Katharina Bunk (* 1991), deutsche Gedächtnissportlerin
 Leo Bunk (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Lydia Bunk (* 1970), deutsche Theaterregisseurin
 Rudolf G. Bunk (1908–1974), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Tomas Bunk (* 1945), deutscher Comiczeichner, Maler und Illustrator

Bunk (englisch „Quatsch“) ist der Spitzname folgender Personen:
 Bunk Gardner (* 1933), US-amerikanischer Rockmusiker
 Bunk Johnson (1879–1949), US-amerikanischer Kornettist